Lucius Volusius Saturninus (* vor 60 n. Chr.) war ein Senator aus der römischen Kaiserzeit des 1. Jahrhunderts n. Chr. Er war Konsul unter Kaiser Domitian.

Lucius Volusius Saturninus stammte aus der plebeischen Familie der Volusii (Gens Volusia), aus der einige Prätoren und Senatoren hervorgegangen waren. Sein Vater Quintus Volusius Saturninus (* um 25 n. Chr.; † nach 70 n. Chr.), Konsul im Jahr 56 v. Chr., oder bereits sein Großvater Lucius Volusius Saturninus (38 v. Chr. – 56 n. Chr.), Suffektkonsul  im Jahr 3 v. Chr., war zum Patrizier aufgestiegen. 

Lucius Volusius Saturninus war der erstgeborene Sohn von Quintus Volusius Saturninus. Er hatte noch einen Bruder, der ebenfalls Quintus hieß. Vermutlich trug Lucius als Erstgeborener nicht den Namen seines Vaters, da bei den Volusii Saturnini seit mehreren Generationen die Reihe der Erstgeborenen Lucius hieß und der ältere Bruder von Quintus, der Pontifex Lucius Volusius Saturninus, selbst keine männlichen Nachkommen hatte. Daher nannte Quintus seinen Erstgeborenen Lucius.

Von der Ämterlaufbahn (Cursus honorum), die Lucius als Patriziersohn sicher beschritten hat, ist nur bekannt, dass er im Jahr 87 v. Chr. zum Konsul ernannt wurde mit Kaiser Domitian als Kollegen. Ihm folgte fünf Jahre später sein jüngerer Bruder Quintus als Konsul nach. Da die Familie der Volusii Saturnini in der Gunst des Kaisers stand, dürfte Lucius Volusius Saturninus bald nach dem frühestmöglichen Termin zum Konsul ernannt worden sein, also im Alter von 32 bis 35 Jahren. Dann muss Saturninus vor 60 n. Chr. geboren sein. 

Lucius Volusius Saturninus könnte der Ehemann der Licinia Cornelia Volusia Torquata gewesen sein, wie die Inschrift auf ihrem Altar im Liciniergrab nahelegt. Wenn dies zutrifft, dann gehörte Saturninus gemäß der Inschrift auch zum Kollegium der hochangesehenen Auguren, einer der vier großen Priesterschaften im antiken Rom. 

In der älteren Forschung glaubte man, ein gewisser Lucius Volusius Torquatus, angeblich Suffektkonsul im 2. Jahrhundert n. Chr., sei der Enkel oder Sohn des Lucius Volusius Saturninus gewesen. Allerdings findet sich dieser Name nicht in der Liste der römischen Konsuln. Überhaupt sind Nachkommen des Lucius Volusius Saturninus epigraphisch nicht belegt und auch der Name der Volusii Saturnini erscheint später nicht mehr in den Annalen.

Stammbaum

Einzelnachweise

Literatur 
 Werner Eck: Die Familie der Volusii Saturnini in Neuen Inschriften aus Lucus Feroniae. In: Hermes. Bd. 100, Heft 3 (1972), S. 461–484.

Konsul (Römische Kaiserzeit)
Saturninus, Lucius Volusius
Geboren im 1. Jahrhundert
Gestorben im 1. oder 2. Jahrhundert
Mann